Locust Creek Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Locust Creek Covered Bridge (Missouri), ID-Nr. 70000340
 Locust Creek Covered Bridge (West Virginia), ID-Nr. 81000607